Garrels ist der Name folgender Personen:

 Johann Hinrich Garrels (1855–1920), Hamburger Ostasienkaufmann und Senator
 John Garrels (1885–1956), US-amerikanischer Leichtathlet
 Robert Minard Garrels (1916–1988), amerikanischer Geochemiker und Geologe
 Rudolf Garrels (1675–1750), deutscher Orgelbauer
 einer aus Leer in Ostfriesland stammenden Kaufmannsfamilie Garrels